Нагорное — село в Ряжском районе Рязанской области, входит в состав Журавинского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Ранова в 9 км на север от центра поселения села Журавинка и в 12 км на запад от райцентра Ряжск.

История  
Нагорное, до построения в нем отдельной церкви, в качестве деревни принадлежало к селу Журавинка. Каменная Константино-Еленинская церковь с колокольней села Нагорного построена в 1868 году тщанием бывшего священника Василия Ильича Грацианского с прихожанами. Престолов было три: главный – во имя св. равноапостольных царей Константина и Елены, в трапезной – во имя св. Николая чудотворца, слева – во имя Божией Матери Боголюбовской, трапезная теплая.

В XIX — начале XX века село входило в состав Фофоновской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 130 дворов.

С 1929 года село являлось центром Нагорновского сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Журавинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе располагается недействующая Константино-Еленовская церковь (1868).

Село с высоты птичьего полета на Ютуб можно найти с названием видео "с.Нагорное,Ряжский район, 9.10.2020"

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района